Trouillot est un patronyme francophone.

 Georges Trouillot (1851-1916), homme politique français ;
 Charles-Adzir Trouillot (1859-1933), sculpteur et faïencier français ;
 Henock Trouillot (1923-1988), historien et écrivain haïtien ;
 Ertha Pascal-Trouillot (1943-), femme politique haïtienne ;
 Jocelyne Trouillot (1948-), femme de lettres et rectrice de l'université Caraïbe de Port-au-Prince ;
 Michel-Rolph Trouillot (1949-2012), universitaire et anthropologue haïtien ;
 Évelyne Trouillot (1954-), écrivaine haïtienne ;
 Lyonel Trouillot (1956-), écrivain haïtien.

 lac du Trouillot, un lac dans le Doubs, en France.

Références 
 .

Patronyme français